Богдановское сельское поселение — муниципальное образование в России.

Забайкальский край 
Богдановское сельское поселение — входит в Краснокаменский район

Кировская область 
Богдановское сельское поселение — входит в Уржумский район

Мордовия 
Богдановское сельское поселение — входит в Старошайговский район

Орловская область 
Богдановское сельское поселение — входит в Урицкий район

Ростовская область 
Богдановское сельское поселение — входит в Каменский район

Смоленская область 
Богдановское сельское поселение — входит в Рославльский район
Богдановское сельское поселение — входит в Холм-Жирковский район

Ставропольский край 
 Богдановское сельское поселение — входит в Степновский район

Челябинская область 
Богдановское сельское поселение — входит в Кизильский район